Moby — дебютный студийный альбом Моби, выпущенный в 1992 году. Этот альбом позже, в 1993 году, переиздавался под названием «The Story So Far» с другим набором треков и несколько отличным дизайном обложки.

Список композиций

U.S. Instinct release

U.K. Pinnacle/Instinct release

The Story so Far

Синглы 
 «Drop A Beat» (январь, 1992 г.)
 «Next Is The E» (январь, 1993 г.)
 «I Feel It / Thousand» (1993)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Моби
Альбомы 1992 года
Дебютные альбомы 1992 года
Техно-альбомы